Андре́й Никола́евич Горо́хов (р. 25 июня 1961, Москва) — российский музыкальный критик, журналист, писатель, художник.

Автор радиопередач «Музпросвет» и «Альбом недели» на радио «Немецкая волна», книг «Музпросвет» (2001, 2003, 2010) и «Дыра, прикрытая глянцем» (2006).

Андрей Горохов окончил механико-математический факультет МГУ по специальности системный программист. В 1991 году переехал в Кёльн, где пытался заниматься концептуальным искусством, фотографией, работал на пивном заводе и сторожил местную телебашню.

В 1996 устроился в качестве музыкального журналиста на радиостанцию «Немецкая волна» (Deutsche Welle).

В 2004 году в сотрудничестве с философом Василием Шевцовым создал проект «Кулебаки». Также ведёт преподавательскую деятельность.

В 2012—2013 годах Андрей Горохов сотрудничает с донецким арт-фондом «Изоляция».

Музпросвет 
«Музпросвет» — название книги, изданной Гороховым в 2001 году (переиздана со значительными изменениями в 2003 и 2010 и в 2020). В ней наработанные за много лет материалы одноимённой радиопередачи используются для того, чтобы обобщить знания о современной музыке, прежде всего популярной. Вероятно, это наиболее масштабная попытка разработать классификацию для современных музыкальных жанров и стилей (минимализм, нью-эйдж, техно, эмбиент и т. д.) на русском языке. Книга получила большое количество отзывов, содержащих различные оценки, колеблющиеся от восторга, до полного неприятия.

Примечания

Ссылки 
 Статья Андрея Горохова «Кто виноват и что ему за это будет» в журнале «Топос»
 Интервью «Музыкальной газете» (Минск)
 Лекция Андрея Горохова «Евроремонт Пустоты» (версия MIGZ)
 Лекция Андрея Горохова «Евроремонт Пустоты» (частная съёмка)
 Закрытие передачи «Музпросвет»
 Архив новой передачи Андрея Горохова «Альбом недели»
 Колонка Андрея Горохова на «Знаках»
 Андрей Горохов о Sensational (статья)
 

Выпускники механико-математического факультета МГУ
Писатели России XXI века
Музыкальные критики России